

Geografia

Somalia 
 Sool – regione (Somaliland)

Svizzera 
 Sool – ex comune ora frazione del comune di Glarona Sud (Canton Glarona)

Musica 
 Sool – album del 2008 di Ellen Allien

Pagine correlate 
 Sol
 Sohl